Davisson ist der Familienname folgender Personen:

 Clinton Davisson (1881–1958), US-amerikanischer Physiker
 Walther Davisson (1885–1973), deutscher Geiger, Dirigent und Hochschullehrer
William Davisson (1593–1669), schottischer Chemiker (auch d´Avisson)